Tiefenbacher ist der Name von

Andreas Tiefenbacher (* 1961), österreichischer Sozialpädagoge und Autor
Friederike Tiefenbacher (* 1965), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
Konrad Tiefenbacher (* 1980), österreichischer Chemiker und Hochschullehrer
Matthias Tiefenbacher (* 1962), deutscher Regisseur
Max Paul Joseph Tiefenbacher (1915–2010), Vorsitzender des Bundesverbands der Pharmazeutischen Industrie, Träger des Bundesverdienstkreuzes 
 Sepp Tiefenbacher (1925–2009), österreichischer Forstarbeiter, Gastwirt und Schriftsteller